Френска Африка може да се отнася за:

 Френска Западна Африка
 Френска Екваториална Африка
 Френска Северна Африка

Бивши френски колонии